Массими () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Массими, Массимо (1877—1954) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Массими, Паскуале (Пасхалий I; ум. 824) — папа римский с 25 января 817 по 11 февраля 824 года.